dm – skrót nazwy decymetra, podjednostki długości w Układzie SI, 1 dm = 10 cm = 0,1 m
 dm3 skrót nazwy decymetra sześciennego, podjednostki objętości w Układzie SI, 1 dm3 = 0,001 m3 – zamiast dm3 często używa się jeszcze starego określenia tej jednostki: litr 
 .dm – sufiks domeny Dominiki
 DM Drogerie Markt (w skrócie: dm) – największa pod względem obrotów sieć drogerii w Niemczech.

Zobacz też:
 DM